Héroes de Chapultepec (spanisch für „Helden von Chapultepec“) bezeichnet:

 die Helden der Verteidigung des Schlosses Chapultepec, siehe den Abschnitt Die Niños Héroes im Artikel zum Mexikanisch-Amerikanischen Krieg
 Héroes de Chapultepec (Chiapas), Ort in Mexiko
 Héroes de Chapultepec (Durango), Ort in Mexiko
 Héroes de Chapultepec (Michoacán), Ort in Mexiko